WWE Insurrextion, een voormalig jaarlijks evenement in het professioneel worstelen van de World Wrestling Federation
 Insurrextion 2000
 Insurrextion 2001
 Insurrextion 2002
 Insurrextion 2003